

Personnalités 

 Armand Gobé (1883-1976), aviateur français, pionnier de l'aviation ;
 Christian Gobé (né en 1977), athlète handisport camerounais ;
 Jean-Claude Gobé (né en 1949), homme politique québécois, député.

Voir aussi 
 Gobe